Михаи́л Дми́триевич (Деми́дович) Сыте́нко (, село Троицкое, Бахмутского уезда, Екатеринославской губернии, РСФСР — ) — советский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол.

Биография 
Учился в сельской школе, с 1938 по 1939 год в Харьковском институте иностранных языков, из которого был откомандирован на Высшие курсы переводчиков при ЦК ВКП(б) в Москве, в 1941 г. экстерном закончил 1-й Московский Государственный институт иностранных языков; в 1941-1942 гг. обучался в Военном институте иностранных языков (английскому и китайскому); с 1956 по 1958 гг. — слушатель Высшей дипломатической школы, которую окончил с присвоением звания Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2 класса. Член ВКП(б).

 В 1942—1943 годах — сотрудник центрального аппарата НКИД СССР.
 В 1943—1945 годах — сотрудник посольства СССР при Союзных правительствах в Лондоне.
 В 1945 году — сотрудник центрального аппарата НКИД СССР.
 В 1945—1946 годах — сотрудник посольства СССР в Чехословакии.
 В 1946—1954 годах — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 В 1954—1955 годах — заместитель заведующего IV Европейским отделом МИД СССР.
 В 1955—1956 годах — советник посольства СССР в Чехословакии.
 В 1956—1958 годах — слушатель ВДШ МИД СССР.
 В 1958—1959 годах — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 С 24 апреля 1959 по 1 ноября 1962 года — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Гане.
 В 1962—1965 годах — заведующий II Африканским отделом МИД СССР.
 С 24 апреля 1965 по 24 июля 1969 года — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Индонезии.
 В 1969—1978 годах — заведующий Отделом стран Ближнего Востока МИД СССР.
 В 1971—1978 годах — член Коллегии МИД СССР.
 В 1978—1980 годах — заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и делам Совета Безопасности ООН.
 В 1981—1983 годах — посол по особым поручениям МИД СССР.
 В 1983—1986 годах — Постоянный представитель СССР при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
 В 1986—1991 годах — посол по особым поручениям МИД СССР.

В марте 1991 года, «не сработавшись» с министром иностранных дел Козыревым, попросил освободить его от работы в связи с уходом на пенсию. Умер 2 марта 2009 года в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Семья 
Супруга — Туманова Вера Николаевна (род. 1919). Дети — Сытенко Владимир Михайлович (род. 1944), Белова Галина Михайловна (род. 1947), Погодина Ольга Михайловна (род. 1958).

Награды 
 Медаль «В память 800-летия Москвы» (1948)
 Медаль «За трудовую доблесть» (ноябрь 1954)
 Орден Ленина (31 декабря 1966)
 Медаль «За доблестный труд» (апрель 1970)
 Орден Трудового Красного Знамени (22 октября 1971, 20 мая 1981)
 Орден Октябрьской Революции (21 июня 1976)
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (май 1985)

Примечания

Литература 
«Дипломатический словарь» под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалева, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986. — Т. 3, с. 441.

Ссылки 
Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991
Биография на proza.ru
Биография на сайте посольства России в Индонезии

Послы СССР в Гане
Послы СССР в Индонезии
Постоянные представители СССР при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве
Похороненные на Кунцевском кладбище
Делегаты XXIII съезда КПСС